Michał Lisowski (harcmistrz)
 Michał Lisowski (inżynier)